Lypa (ukrainisch ; russische Entsprechung /Lipa, deutsch „Linde“) steht für:
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna, siehe Lypa (Dolyna)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Lypa (Dubno)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Lypa (Horochiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Lypa (Turijsk)

 Nebenfluss des Styr, siehe Lypa (Fluss)

Lypa ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Lypa (1865–1923), ukrainischer Schriftsteller, Arzt und Politiker
 Jurij Lypa (1900–1944), ukrainischer Schriftsteller, Journalist, Arzt und prominente Figur des ukrainischen Nationalismus

Siehe auch:
 Lipa